Johan Kriek ha battuto in finale Steve Denton 6–3, 6–3, 6–2.

Teste di serie
 
  Johan Kriek (Campione)
  Steve Denton (Finali)
  Mark Edmondson (Primo turno)
  Brian Teacher (Quarti di finale)
  Tim Mayotte (Terzo turno)
  Hank Pfister (Semifinali)
  John Alexander (Quarto turno)
  Chris Lewis (Terzo turno)

  John Sadri (Quarto turno) 
  Tim Wilkison (Terzo turno) 
  Jeff Borowiak (Quarto turno) 
  Víctor Pecci (Primo turno) 
  Phil Dent (Quarto turno) 
  Russell Simpson (Secondo turno) 
  Fritz Buehning (Primo turno) 
  Paul McNamee (Semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1982